San Pellegrino (frisdrankbedrijf), een frisdrankbedrijf dat gelegen is in San Pellegrino Terme
San Pellegrino (Gualdo Tadino), een plaats in de Italiaanse provincie Perugia
San Pellegrino in Alpe, een plaats in de Italiaanse provincie Lucca
San Pellegrino Terme, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
San Pellegrinopas, pas in de Dolomieten